Jorge Antonio López – pallavolista portoricano soprannominato Titón
 Jorge López Montaña – calciatore spagnolo
 Jorge López Marco – calciatore spagnolo soprannominato Tote
 Jorge López – calciatore argentino
 Jorge López Bain – ministro cileno del governo Pinochet
 Jorge López – giocatore di baseball portoricano
 Jorge López – attore, cantante e ballerino cileno
 Jorge López – attore colombiano